Viella, strumento musicale ad arco del tardo medioevo, detto anche Fidula.
 Strumento musicale con le corde sfregate da una ruota di legno messa in rotazione da una manovella, più comunemente detto Ghironda (in francese Vielle à roue).
 Viella Libreria Editrice casa editrice specializzata in saggistica storica, in particolare medievale e rinascimentale

Esistono inoltre più comuni francesi con questo nome

 Viella – Gers
 Viella – Alti Pirenei